Linsalata shopska (sciopsca) (in bulgaro, macedone e ; in bosniaco e ; ; ; ; ; ) è un piatto freddo tipico della cucina bulgara presente anche nelle gastronomie dei vicini paesi balcanici e dell'Europa centrale.

L'insalata shopska comparve nel panorama gastronomico bulgaro a partire dagli anni'50 e prende il nome dalla regione di Shopluk, compresa tra Sofia ed il confine con la Macedonia del Nord.

Descrizione 
L'insalata shopska è preparata con pomodori, cetrioli, peperoni verdi, cipolle e formaggio sirene. Le verdure vengono solitamente tagliate a cubetti, salate e condite con olio di semi di girasole o occasionalmente aceto.

Note

Voci correlate 
 Insalata greca
 Cucina bulgara

Altri progetti 

Cucina bulgara
Cucina macedone
Cucina serba
Shopska
Piatti a base di pomodori
Piatti a base di cetrioli
Piatti a base di peperoni
Piatti a base di cipolle
Piatti a base di formaggio